Resende puede ser:

 Resende (freguesia), freguesia deel municipio de Resende, Portugal.
 Resende (Paredes de Coura), freguesia del municipio de Paredes de Coura, Portugal.
 Resende (Portugal), municipio de Portugal.
 Resende (Río de Janeiro), ciudad en el estado de Río de Janeiro, Brasil.
 Garcia de Resende, poeta, cronista, músico y arquitecto portugués.